Robert Banks (1921–1989) – amerykański chemik
 Robert C. Banks (ur. 1966) – amerykański filmowiec
 Robert J. Banks (ur. 1928) – amerykański biskup katolicki
 Bobby Banks (ur. 1930) – australijski gracz rugby